Ехидо Аројо Колорадо има више значења:

 Ехидо Аројо Колорадо (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ехидо Аројо Колорадо, Фамилија Гонзалез Ресендиз (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику